All Man – film del 1916 diretto da Émile Chautard
All Man – film del 1918 diretto da Paul Scardon